Diárias Nunca Mais (ou simplesmente DNM) foi um movimento social promovido por taxistas auxiliares da cidade do rio de Janeiro - que pagavam diárias para alguns permissionários individuais e/ou empresas detentoras de alvarás das concessões do serviço de taxi  (que mantinham taxistas auxiliares) - concessão esta cedida pela prefeitura a permissionários autônomos e empresas com concessões do serviço de taxi -, e, que ficou conhecido em 1999, quando este movimento social levou para as principais 'vias urbanas' da cidade milhares de taxistas auxiliares, em sua luta para requerer o direito de uma concessão para explorar o serviço de taxi - quando então se tornaram conhecidos pela mídia local.
O movimento teve dois líderes principais, João Batista Faria Gama  e Ivan Ricardo de Moraes Garcia Fernandes.

Ao longo de anos (desde o ano 2000) estes taxistas auxiliares lutaram judicialmente contra a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro - durante gestão do ex_prefeito Cesar Epitácio Maia - para obterem estas concessões, mesmo sem encontrarem apoio do sindicato desta categoria (sindicato de taxistas autonomos da cidade do rio de janeiro).

A luta dos 'Diárias Nunca Mais' - que é também um termo que denomina os ex_taxistas auxiliares - ainda continua viva. Atualmente (janeiro de 2010) centenas de ex_taxistas auxiliares conquistaram judicialmente o 'direito' destas concessões tornando-se permissionários, e, outros centenas continuam pagando diárias e tentando na luta por seus direitos conquistar uma concessão do serviço de taxi na cidade maravilhosa. Essa luta houve continuidade porque o decreto do Prefeito Luiz Paulo Conde, ratificado pela Lei 3123 do então vereador Pedro Porfírio, fora anulado sua eficácia após votação secreta em regime de urgência da Lei 4000 encaminhada pelo Prefeito eleito César Maia. 
Devida a continuidade da exploração do homem pelo homem em condições quase escravas dos auxiliares, dois novos grupos surgiram: uma entidade civil regulamentada criada pelo também ex-líder do antigo movimento "Diárias Nunca Mais" Ivan Ricardo de Moraes Garcia Fernandes denominada ABRATÁXI. Essa entidade contratou o renomado advogado Raul Lins e Silva que assessorou à época o então vereador Pedro Porfírio, para dar entrada em várias ações na justiça em conjunto com o Ministério Público para tentar por fim definitivamente a esse modelo explorador e injusto de concessão e utilização das permissões de táxi no Rio de Janeiro. Após o surgimento da ABRATAXI, o movimento "Diárias Nunca Mais - O retorno" voltou, liderado por João Batista Faria Gama.

As ações da Abratáxi no TJ - RJ (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RJ) obtiveram êxito em suas liminares e sentenças. Exigindo que o poder público no caso a Prefeitura do Rio de Janeiro, realizasse o recadastramento de todos os taxistas para uma posterior LICITAÇÃO das PERMISSÕES e um novo reordenamento das mesmas, uma vez que, a Lei 5492 também objeto de ação foi considerada INCONSTITUCIONAL. Esse evento levou a cúpula dos poderes público Executivo Municipal e Estadual, Legislativo Estadual e Municipal, em conjunto com seus procuradores, solicitarem junto a presidência do TJ uma suspensão temporária dos efeitos da sentença devido aos eventos esportivos vindouros à época. Diante deste feito e a possibilidade de acordo judicial TAC, A Abrataxi elabora um novo projeto para não deixar os taxistas auxiliares desemparados e dá todos os subsídios para a formação do novo sindicato da categoria. Funda-se então o SIMEATAERJ - Sindicato dos Motoristas Empregados e Auxiliares de Táxi do Estado do Rio de Janeiro. Movimentos sociais